RBL — Realtime Blocking List
 RBL — Robot Build Language
 RBL — российское шоу на YouTube в жанре рэп-баттлов
 RBL — сокращение от названия футбольного клуба «РБ Лейпциг»